Sancho () (1274 – 4. september 1324), kaldet den Fredelige (el Pacífic eller el Pacífico) var konge af Mallorca, greve af Roussillon og Cerdanya og herre af Montpellier fra 1311 til sin død. Han var den anden søn af Jakob 2. og Escalaramunda af Foix, datter af Roger 4., greve af Foix. Han arvede tronen, da hans ældre broder Jakob frasagde sig tronen for at blive Franciskanermunk.  

I sine første regeringsår fortsatte han sin fars politik for at stabilisere kongedømmet, men den største by i hans rige, Palma de Mallorca, kæmpede for selvstyre. Han uddrev penge fra den jødiske befolkningsgruppe for at opbygge en flåde. I 1324, kort før sin død, begyndte han konstruktionen af Katedralen i Perpignan, i hvilken han senere blev begravet. 

Sancho giftede sig med Maria af Napoli, datter af Karl 2., konge af Napoli og Maria Arpad af Ungarn. Han fik ingen legitime arvinger, hvilket truede kongerigets fortsatte eksistens. Han testamenterede kongedømmet til sin nevø Jakob for at forhindre at det faldt tilbage til den Aragonske Krone.

Stamtavle

Kongelige fra Spanien
Personer fra middelalderen